Friends in San Rosario – cortometraggio del 1912 diretto da Hardee Kirkland
Friends in San Rosario – cortometraggio del 1917 diretto da Thomas R. Mills